Гранха лос Саусес има више значења:

 Гранха лос Саусес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Саусес, Хесус Лопез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику